

Населені пункти та їхні частини
 Бишево — село в гміні Пйотркув-Куявський Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бишево — село в гміні Короново Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бишево — село в гміні Карнево Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Бишево — село в гміні Семишль Колобжезького повіту Західнопоморського воєводства
 Бишево — лісова осада в гміні Короново Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Бишево — острів у хорватській частині Адріатичного моря.

Бишево — село (поселення) в Чорногорії.

Див. також 
 Бішево — село в Польщі, в гміні Ґродзіськ Сім'ятицького повіту Підляського воєводства

Примітки